Alberto Di Stasio (1950) – attore e regista teatrale italiano
 Geppi Di Stasio (1962) – attore, regista e drammaturgo italiano
 Iolanda Di Stasio (1992) – politica italiana
 Justina Di Stasio (1992) – lottatrice canadese